Појам Отон III може да се односи на:

 Отон III, цар Светог римског царства,
 Отон III Вителсбах,
 Отон III Карантанијски